Navalagamella är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Navalagamella ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Navalagamella är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Navalagamella. Runt Navalagamella är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Valdemorillo,  km nordost om Navalagamella. Omgivningarna runt Navalagamella är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid